Swap Magic – program rozruchowy dostępny na dwóch płytach (DVD/CD) umożliwiający uruchamianie kopii gier na konsoli Sony PlayStation 2.

Omija zabezpieczenia konsoli uruchamiając się jako oryginalny program. Umożliwia wówczas podmianę płyty DVD/CD i uruchomienie jej zawartości jako "podprogram". Swap Magic wymaga blokowania czujników otwarcia kieszeni DVD/CD specjalnymi blokadami typu Magic Switch albo Magic Keys, od pewnego czasu także Slim klap.
Swap Magic uruchamia, gry niezależnie z jakiego są regionu (odpala NTSC i PAL na konsoli w systemie PAL).

W zależności od wersji PS2 Swap Magic będzie wymagał innych metod blokowania, bądź bootowania płyty. Dla różnych wersji konsoli istnieją inne blokady: dla pierwszych wersji (duża konsola) jest stosowany tzw. "chwytak" do wyciągania tacki napędu.
Natomiast do wersji slim istnieją małe blokady na czujniki, które można także zrobić samemu (z karty telefonicznej na przykład). Od wersji v13 przy jednym czujniku zamontowana jest blaszka utrudniająca zamontowanie blokady.

Akcesoria konsoli PlayStation 2